Посидипп из Пеллы (;  — ) — древнегреческий , орфик.

Посидипп родился в столице Македонского царства — городе . Прежде чем стать приближенным Птолемея I, а затем и Птолемея II в Александрии, жил некоторое время на Самосе. Его друзьями были такие поэты как Асклепиад Самосский и Гедил. 23 его поэмы включены в Греческую антологию, а некоторые другие цитирует Афиней в своем сочинении «Пирующие мудрецы».

До 2001 года считалось, что единственные темы, которые затрагивал Посидипп — это выпивка и любовь. Однако в ходе недавних раскопок был найден саркофаг с «Миланским Папирусом», который датируется приблизительно 180 годом до н. э. и который содержит 112 стихотворений. Авторство двух из них с большой долей уверенности приписывается Посидиппу, и речь в них идёт о быте династии Птолемеев, о драгоценных камнях и предсказаниях. Многие учёные склонны приписывать Посидиппу авторство и других поэм «Миланского Папируса».

Литература 
Походнякова А. С. «Миланский папирус» Посидиппа как источник по истории набатеев // Вісн. / Харків. нац. ун-ту. Історія. — Харків, 2019. — Вип. 56. — С. 11—18.
Bastianini G. — Gallazzi C. (edd.), Papiri dell’Università di Milano — Posidippo di Pella. Epigrammi. — Milano: LED Edizioni Universitarie, 2001. — ISBN 88-7916-165-2.
 Austin C. — Bastianini G. (edd.), Posidippi Pellaei quae supersunt omnia [2]. — Milano: LED Edizioni Universitarie, 2002. — ISBN 88-7916-193-8.
 Un Poeta Ritrovato. Posidippo di Pella. Giornata di studio — Milano 23 novembre 2001. — Milano: LED Edizioni Universitarie, 2002. — ISBN 88-7916-199-7.

Ссылки 
 Das neue Gesicht des Poseidipp 

Древнегреческие поэты
Поэты Палатинской антологии
Персоналии:Культура Египта эпохи Птолемеев
Античные писатели, чьи труды дошли до нашего времени